Latrine bezeichnet

 eine sanitäre Vorrichtung zur Aufnahme von Urin und Stuhl, siehe Toilette
 Latrine (Gedicht), Gedicht von Günter Eich (1946)

Siehe auch:
 Latrinenparole, abwertend bezeichnete Gerüchte, siehe Gerücht
 Latrinensteuer, Steuer auf öffentliche Toiletten in Rom, siehe Pecunia non olet